Chiesa di San Pio X – chiesa dell'Aquila
Chiesa di San Pio X – chiesa di Conegliano
Chiesa di San Pio X – chiesa di Genova
Chiesa di San Pio X – chiesa di Milano
Chiesa di San Pio X – chiesa di Roma
Chiesa di San Pio X – chiesa di Trento
Chiesa di San Pio X al Sodo – chiesa di Firenze